Jindřich Vobořil může být:

 Jindřich Vobořil (hudebník) (1947–2019) – český hudebník, skladatel, textař, zpěvák a baskytarista
 Jindřich Vobořil (úředník) (* 1966) – český odborník na drogovou problematiku a národní protidrogový koordinátor